Identifikace (z latiny) je porovnání nezaměnitelných charakteristik předmětu s následným určením nebo vyloučením shodnosti.

Podle oboru se může jednat o různé typy identifikace:

 Identifikace obecná – zjištění a stanovení totožnosti na základě shodných charakteristik (například autentizace pomocí biometrie).
 Identifikace (přírodní vědy) – slouží k určení přírodniny, chemické sloučeniny nebo organismu podle charakteristických vlastností objektu, jako je fyzikální, chemická vlastnost nebo biologická vlastnost. Tyto vlastnosti musí být pro objekt příznačné.
 Identifikace (výpočetní technika) – jednoznačné určení uživatele, události, záznamu, bloku, souboru případně jiné informační jednotky.
 Identifikace (radiolokace) – slouží k určení typu letadla, určení cíle, objektu.
 Identifikace (telefonie) – slouží k určení vodiče po němž přichází signál do spojovacího pole, tedy určení jeho čísla a další zpracování této informace.
 Identifikace (psychologie) – slouží k určení charakteru podnětů vnímání nebo jako proces ztotožnění jedince s jinou osobou nebo vzorem.
 Identifikace (kriminalistika) – je určena k zjištění totožnosti předmětu nebo osoby.
 Identifikace (psychoanalýza) – internalizační proces, vývojový proces a obranný mechanismus Ego, viz heslo identifikace (psychoanalýza)

Literatura 
 Malá Československá encyklopedie, III. svazek I-L, ČSAV, nakladatelství ACADEMIA, Praha 1985